Иоганн Фридрих Теодор Бригер (; 4 июня 1842, Грайфсвальд, Мекленбург-Передняя Померания — 9 июня 1915, Лейпциг) — немецкий протестантский , , , профессор богословия, доктор богословия и доктор философии (1870).

Биография 
Сын учителя. Брат химика Людвига Бригера. Изучал протестантское богословие и историю в университетах Грайфсвальда, Эрлангена и Тюбингена. С 1865 году служил священником на острове Рюген. Учительствовал.

В 1870 получил докторкие степени по богословию и философии.

Читал лекции в Галле-Виттенбергском университете. В 1873 г. — адъюнкт-профессор в университете Галле, с 1876 г. — ординарный профессор богословия в университете Марбурга. В 1886 году был приглашён в Лейпцигский университет. В 1892/1893 годах Бригер был ректором Лейпцигского университета.

Исследовал, главным образом, историю Реформации и эпоху Возрождения.

Автор трудов
 «De formulae Ratisbonensis concordiae origine etc.» (Галле, 1870);
 «Gasparo Contarini und das Regensburger Konkordienwerk» (Гота, 1870);
 «Konstantin d. Gr. als Religionspolitiker» (Гота, 1880);
 «Die angebliche Marburger Kirchenordnung von 1527» (Гота, 1881).

С 1877 г. издавал «Zeitschrift für Kirchengeschichte».

Примечания

Ссылки 
 
 Brieger, Johann Friedrich Theodor 

историки церкви
доктора богословия
Доктора философии
Профессора Марбургского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Профессора Лейпцигского университета
Ректоры Лейпцигского университета
Выпускники Тюбингенского университета